Лив Тајлер () је америчка глумица, рођена 1. јула 1977. године у Њујорку (САД). Њен отац је чувени рок музичар Стивен Тајлер.

Филмографија 

|-
| 1994. || || -{Silent Fall}- || Силви Ворден || 
|-
| 1995. || || -{Heavy}- || Кали || 
|-
| 1995. || || -{Empire Records}- || Кори Мејсон || 
|-
| 1996. || || -{Stealing Beauty}- || Луси Хармон || 
|-
| 1996. || || -{That Thing You Do!}- || Феј Долан || 
|-
| 1996. ||Свако каже волим те || -{Everyone Says I Love You}- || девојка || исечена сцена
|-
| 1997. || || -{Inventing the Abbotts}- || Памела Абот || 
|-
| 1997. || Потпуни заокрет || -{U Turn}- || девојка на станици || 
|-
| 1998. || Армагедон || -{Armageddon}- || Грејс Стампер || 
|-
| 1999. || || -{Plunkett & Macleane}- || леди Реберка Гибсон || 
|-
| 1999. || || -{Cookie's Fortune}- || Ема Дувал || 
|-
| 1999. || || -{Onegin}- || Татјана Ларина || 
|-
| 2000. || || -{Dr. T & the Women}- || Мерилин || 
|-
| 2001. || || -{One Night at McCool's}- || Џул || 
|-
| 2001. || Господар прстенова: Дружина прстена || -{The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring}- || Аруена || 
|-
| 2002. || Господар прстенова: Две куле || -{The Lord of the Rings: The Two Towers}- || Аруена || 
|-
| 2003. || Господар прстенова: Повратак краља || -{The Lord of the Rings: The Return of the King}- || Аруена || 
|-
| 2004. || || -{Jersey Girl}- || Маја || 
|-
| 2005. || || -{Lonesome Jim}- || Аника || 
|-
| 2007. || || -{Reign Over Me}- || др Анџела Оукхерст || 
|-
| 2008. ||Невероватни Халк|| -{The Incredible Hulk}- || Бети Роз || 
|-
| 2008. ||Странци|| -{The Strangers}- || Кристен Макеј || 
|}

Спољашње везе 

 
 Liv Online a Liv Tyler fansite

Рођени 1977.
Америчке глумице
Глумци у трилогији Господара прстенова
Биографије живих особа